24 часа може да се отнася за:

 общоприетата продължителност на едно земно денонощие;
 „24 часа“, български ежедневник;
 „24 часа дъжд“, български игрален филм (драма) от 1982 г.;
 24 часа на Льо Ман, състезание за спортни автомобили и прототипи;
 24 часа, филм от 1931 г., драма;
 24 часа, хърватски филм от 2002 г.;
 24 часа, филм от 2010 г. на малаялам;
 24 часа, австралийско списание за класическа музика и изкуство;
 24 часа, роман от 2000 г. на Грег Айлс;